Ацтек — исторический роман Гэри Дженнингса, описывающий жизнь и культуру ацтеков незадолго до конкисты и во время неё. Является первой книгой из пяти в серии об ацтеках (в которой перу Дженнингса принадлежат первые две).

Сюжет 
Роман написан в форме писем епископа Новой Испании Хуана де Сумарраги королю Кастилии и Арагона Карлу I (он же Карл V, император Священной Римской империи), содержащих в себе повествование бывшего придворного писца по имени Чикоме-Шочитль Тлилектик-Миштли (науатль Chicome-Xochitl Tlilectic-Mixtli, дословно Седьмой Цветок Тёмная Туча), известным также под прозвищем Тосани (Tozani, крот), о своей жизни, а также об истории, быте, культуре Ацтекской империи и близлежащих племен (майя, отоми, тлашкальтеки и др.).

В романе встречается множество слов и выражений на языке науатль и языках соседних народов (в частности, имя жены главного героя — Сьянья, в переводе с миштекского всегда, навечно). Роман изобилует весьма натуралистическими описаниями кровавых жертвоприношений (например, ритуал бога Шипе-Тотека) и секса (включая инцест и гомосексуальный секс).

Действующие лица 
 Миштли, главный герой романа, страдает кератоконусом и по причине плохого зрения носит прозвище Тосани (Крот). Обладает врождёнными способностями к письму и изучению языков.
 Цицитлини, сестра Миштли и его любовница.
 Сьянья, девушка из племени сапотеков, впоследствии — жена Миштли.
 Беу Рибе, её сестра.
 Коскатль, раб Миштли при дворе тлатоани Тецкоко.
 Чимали, друг детства Миштли.
 Пожиратель Крови, мастер военного искусства в ацтекской школе.
 Пактли, принц Шалтокана.
 Ауисотль, уэй-тлатоани (великий оратор, император) ацтеков.
 Жадеитовая Куколка, дочь Ауисотля и супруга тлатоани Тецкоко.
 Несауальпилли, тлатоани Тецкоко.
 Мотекусома Шокойоцин (Монтесума II), уэй-тлатоани ацтеков.
 Куаутемок, последний уэй-тлатоани ацтеков.
 Эрнан Кортес, предводитель конкистадоров.
 Се-Малинали (донья Марина), переводчица и коллаборационистка.
 Хуан де Сумаррага, епископ Новой Испании.

Комментарии 

Романы 1980 года
Книги об индейцах
Исторические романы о XVI веке
Приключенческие романы на английском языке
Ацтеки в культуре